Moneyball peut désigner :

 Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game, un ouvrage de Michael Lewis publié en 2003.
 Moneyball (en français "Le Stratège"), le film tiré du livre sorti en 2011 avec Brad Pitt dans le rôle principal.